Робин Чарльз Тик (, р. 10 марта 1977 года, Лос-Анджелес) — американский R&B-певец и автор песен, музыкант, композитор и актёр.

Биография

Ранние годы 
Родился 10 марта 1977 года в Лос-Анджелесе. Мать, Глория Лоринг — актриса и певица, более известная по фильму «Дни нашей жизни». Отец, Алан Тик — канадский актёр. Родители развелись, когда Робину было 7 лет. Старший брат Бреннан был актёром озвучивания в середине 1980-х годов. Имеет двойное гражданство, получив право на гражданство Канады благодаря своему отцу.

Карьера 
Первоначально написал несколько песен для групп «Brownstone» и «Sexual Attention».

Его альбомы, первоначально выпускавшиеся под именем Тик, содержат преимущественно R&B-музыку. Тик является автором песен для многих знаменитостей, в том числе для Майкла Джексона, Дженнифер Хадсон, Ашера, Мэри Джей Блайдж и Рэйвен-Симоне. Тик также известен своим значительным участием в подготовке альбомов Confessions и Tha Carter III.

Также Робин Тик является певцом, наставником певцов и судьёй на шоу Duets телеканала ABC.

В июне 2013 года сингл Blurred Lines (с участием Фаррелла Уильямса и рэпера T.I.) стал международным хитом № 1, возглавив многие чарты мира, включая американский (Billboard Hot 100), британский (UK Singles Chart) и другие (Австралия, Германия, Канада, Франция).

11 марта 2015 года суд присяжных в США постановил, что авторы песни «Blurred Lines» скопировали композицию американского соул-певца Марвина Гэя. Эксперты пришли к выводу, что некоторые инструментальные партии «Blurred Lines» почти полностью повторяют партии песни «Got To Give It Up». Семье покойного Марвина Гэя присудили 7,3 млн долларов в качестве компенсации.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Поле Пэттон с 2005 года, с которой у него были отношения с 16 лет. 6 апреля 2010 года у них родился сын Джулиан Фуэго Тик. В 2014 году пара рассталась.

C начала 2015 года Робин состоит в отношениях с Эйприл Лав Гири. В августе того же года стало известно, что он сделал ей предложение. У пары трое детей — Мия Лав Тик (22 февраля 2018), Лола Элэйн Тик (26 февраля 2019) и Лука Патрик Тик (11 декабря 2020).

Дискография 
 A Beautiful World (2003)
 The Evolution of Robin Thicke (2006)
 Something Else (2008)
 Sex Therapy (2009)
 Love After War (2011)
 Blurred Lines (2013)
 Paula (2014)
 On Earth, and in Heaven (2021)

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы США
Актёры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Interscope Records